Биков — фамилия; имеет женскую форму Бикова.
 Биков, Артём Эльбрусович (род. 1963) — российский предприниматель и видный государственный деятель.
 Биков, Йордан (род. 1950) — болгарский тяжелоатлет, олимпийский чемпион и чемпион Европы.
 См. также 
 Биково — село на юго-востоке Болгарии.